Горня́к () — советский и казахский футбольный клуб из Сатпаева. Основан не позднее 1966 года.

Названия 
 1966—1978 — «Горняк» (Никольский);
 1992—1992 — «Горняк-Атлант»;
 1995—1995 — «Горняк».

Достижения

Известные игроки 
 Аргимбаев, Берик Садвакасович
 Гирко, Виктор Ильич
 Егоров, Владимир Васильевич
 Нешта, Владимир Стефанович

Тренеры 
 Ченцов, Анатолий Терентьевич (1976—1977)

См. также 
 Казахмыс (футбольный клуб)

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Казахстана
Футбольные клубы Казахстана, прекратившие существование
Сатпаев